Sorokino, Sarokina, Sorokyne – nazwa toponimów na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie

Rosja 
:

 Sarokina – chutor w obwodzie witebskim
 Sorokino – dawna kolonia w obwodzie witebskim

Rosja 
:

m.in.:
 Sorokino – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Sorokino – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kostromskim
 Sorokino – wieś w obwodzie kurgańskim
 Sorokino – osiedle typu wiejskiego w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Sorokino – wieś w rejonie diedowiczskim obwodu pskowskiego
 Sorokino – wieś w rejonie krasninskim obwodu smoleńskiego
 Sorokino – wieś w obwodzie tulskim
 Sorokino – wieś w obwodzie uljanowskim

Ukraina 
:

 Sorokyne – miasto w obwodzie ługańskim
 Sorokyne – wieś w rejonie seredynobudskim obwodu sumskiego
 Sorokyne – dawna (do 1988 r.) wieś w rejonie białopolskim obwodu sumskiego

Strony ujednoznaczniające